Sjælland est le nom danois de l'île de Seeland, la plus grande du Danemark
 Sjælland est le nom d'une région danoise
 Sjælland-Occidental, un ancien amter du Danemark

Voir aussi